Афо́нсу (;  — ) — португальський інфант, принц Португальський (1481—1491). Представник Авіської династії. Народився в Лісабоні, Португалія. Єдиний законний син португальського короля Жуана II і португальської інфанти Леонори. Названий на честь діда-короля Афонсу V. Проголошений престолонаслідником після смерті останнього (1481). За умовами Алкасоваського договору одружився із арагонською інфантою Ізабелою (1490). Загинув біля Сантарена, на березі річки Таг, внаслідок падіння свого коня, який придушив принца-вершника. Похований у Батальському монастирі. Через смерть спадкоємця престол португальська корона перейшла до бічної Візеуської гілки династії. На честь принца названий острів Принсіпі («принц») у Гвінейській затоці.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Дружина (з 1490):

Родовід

Примітки

Джерела 
 Affonso 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Принци Португальські
Авіська династія
Уродженці Лісабона